Le patronyme néerlandais Rogge possède trois origines possibles:

patronyme, provenant du nom germanique Rutger, Rugger, Roger.
surnom, provenant d'une maison ou enseigne « rog » ou « rogge », parce que de la raie (nl: rog) y était vendue.
surnom de profession : il peut s'agir d'un boulanger, produisant des pains de seigle (du nl: rogge).

Patronyme 
Bernhard Rogge ( - ) était un militaire de la marine allemande.
Jacques Rogge, (1942-2021) à Gand, est un chirurgien orthopédiste belge, le huitième président du Comité international olympique.
Rudolf Klein-Rogge, né le  et mort le , est un acteur allemand.

Patronyme germanique